Příjmení Renč (Renčová) nosí více různých osobností:
 Adam Renč, český herec a režisér
 Dominik Renč, český hudební skladatel
 Jan Václav Renč (* 1952), český skladatel a hudebník
 Václav Renč (1911–1973), český básník, dramatik a překladatel, politický vězeň
 Ivan Renč (* 1937), český režisér a spisovatel
 Filip Renč (* 1965), český herec a režisér
 Zuzana Renčová (* 1943), spisovatelka, viz Zuzana Nováková

Distribuce 
 Rentsch, Rentsch
 Rentzsch, Rencz
 Rensch, Rensch, Rensz, Reńsz
 Rentz, Rentz, Renc

Externí odkazy 
 

Česká příjmení